Nottaway bezeichnet:
 Rivière Nottaway, Zufluss zur Hudson Bay in Québec, Kanada
 andere Schreibweise für Nottoway, Indianerstamm in Virginia aus der irokesischen Sprachfamilie